Sitio de Algeciras puede hacer referencia a algunos de los sitios que tuvo la ciudad de Algeciras a lo largo de su historia:

 Sitio de Algeciras (859), un victorioso intento vikingo de asalto y saqueo de la plaza dirigido por Hasting y Björn Ragnarsson.
 Sitio de Algeciras (898), un fracasado intento del caudillo rebelde Ibn Hafsun de tomar la ciudad.
 Sitio de Algeciras (914), un victorioso intento del emir Abd al-Rahman III de tomar la ciudad. 
 Sitio de Algeciras (1010), un victorioso intento de tomar la plaza por parte de las tropas de Sulaiman al-Mustain, rebeldes contra el califa  Hisham II.
 Sitio de Algeciras (1055), un victorioso intento de la taifa de Sevilla de tomar la plaza, dirigido por el propio rey Al-Mutamid.
 Sitio de Algeciras (1086), un victorioso intento almorávide de tomar la plaza, dirigido por el propio rey Yusuf Ibn Tasufin.
 Sitio de Algeciras (1146), un victorioso intento almohade de tomar la plaza dirigido por el caudillo Abu Amran en nombre del califa Abd al-Mumin.
 Sitio de Algeciras (1278-1279), un fracasado intento castellano-leonés de tomar la plaza, dirigido por el propio rey Alfonso X de Castilla.
 Sitio de Algeciras (1309-1310), un fracasado intento castellano-leonés de tomar la plaza, dirigido por el propio rey Fernando IV de Castilla.
 Sitio de Algeciras (1342-1344), un victorioso intento castellano-leonés de tomar la plaza, dirigido por el propio rey Alfonso XI de Castilla.
 Sitio de Algeciras (1350), un victorioso asedio por parte de las tropas de Pedro I de Castilla para recuperar la plaza de manos de Enrique de Trastámara.
 Sitio de Algeciras (1369), un victorioso intento nazarí de tomar la plaza, dirigido por el propio rey Muhammad V de Granada.

Otros 
 Campaña de Algeciras para aquellas operaciones militares centradas en Algeciras.
 Batalla de Algeciras para aquellos combates acaecidos en Algeciras.
 Toma de Algeciras para aquellas acciones militares que tuvieron como consecuencia la ocupación de Algeciras.